Оливетти () — многозначный термин итальянского происхождения, который может относиться к:

Фамилия 
 Оливетти, Альбано (род. 1991) — французский теннисист.

Фирма 
 Olivetti — итальянская компания, производитель пишущих машинок, компьютеров, принтеров и аппаратуры различного назначения.